Dret: legislació, regla social que estableix quins comportaments són permesos, i els càstigs que cal imposar als transgressors.
 Llei ordinària
 Llei orgànica

 Ètica: precepte moral.
 Ciència: llei experimental, relació matemàtica entre observables físics que descriuen l'estat i propietats de la matèria.
 Orfebreria: metall de llei, proporció en pes de metall fi que entra en un aliatge.